Der Begriff Fenier (engl. Fenians) bezieht sich auf:

 generell auf alle Anhänger der irischen Unabhängigkeit
 speziell auf:
 die Irische Republikanische Bruderschaft (IRB)
 die amerikanische Fenian Brotherhood